Luis Fernando Mejía Alzate (Bogotá, 6 de diciembre de 1978) es un economista colombiano. Actualmente es el Director Ejecutivo de Fedesarrollo, el centro de pensamiento de mayor relevancia en América Latina y el Caribe. Previamente había sido Subdirector y luego Director Nacional de Planeación de Colombia entre el periodo de 2017-2018. Durante su administración, se lideró la implementación de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se expidieron las políticas públicas de crecimiento verde y de calidad del aire, y se coordinó el soporte técnico al interior del gobierno durante el proceso de acceso de Colombia a la OCDE.

Biografía 
Luis Fernando Mejía nació en Bogotá en 1978. Hizo su pregrado y maestría en economía en la Universidad de los Andes. Su carrera inició en el Banco de la República de Colombia como profesional en estabilidad financiera en plena crisis económica, entre 1999 y 2000. Desde entonces, se ha desempeñado dentro de la tecnocracia económica, que inició en ese momento de la mano del después codirector del Banco, Juan Páblo Zárate.

En 2001 se radica a Washington a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo con una beca de investigación, de la mano del economista jefe, el argentino Guillermo Calvo. Obtuvo una beca del Banco de la República, se fue a hacer un doctorado en economía en la Universidad de Chicago, una de las más reconocidas de Estados Unidos. Nunca terminó su doctorado y sólo se graduó con una maestría de esta institución entre 2003 a 2010. Se desempeñó como asistente de enseñanza del Nobel de Economía Thomas Sargent, terminó su maestría e inició su doctorado.

En 2009 regresó al Banco de la República, ahora como investigador en temas macroeconómicos y de economía internacional. Pero en 2012 el entonces ministro de hacienda Juan Carlos Echeverry lo designó como director de política macroeconómica hasta 2017.

Referencias 

Economistas de Colombia
Alumnado de la Universidad de Los Andes (Colombia)
Alumnado de la Universidad de Chicago